Ashland steht für:

 Ashland Inc., US-amerikanischer Chemiekonzern
 Ashland Airport, Airport im Aroostook County, Maine
 Ashland County Airport, Airport im Ashland County, Ohio
 Ashland Branch, Fließgewässer im Bedford County, Tennessee
 Ashland Lakes, See im Snohomish County, Washington
 Ashland Canal, Kanal im Terrebonne Parish, Louisiana
 Ashland Lateral, Kanal im Jackson County, Oregon
 Ashland Claim, Mine im Sierra County, New Mexico
 Ashland Mine, Mine im Clay County, Alabama
 Ashland Shaft Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Ashland Oil Field, Ölfeld im Clark County, Kansas
 Ashland Historic District, Park im Hanover County, Virginia
 Ashland Research Natural Area, Park im Jackson County, Oregon
 Ashland Square, Park im Jackson County, Missouri
 Ashland State Park, Park im Middlesex County, Massachusetts
 Ashland Stadium, Stadion im Essex County, New Jersey

Ashland ist der Name folgender Orte in

Kanada:
 Ashland (New Brunswick), Kanada

Vereinigte Staaten:
 Ashland (Alabama), im Clay County
 Ashland (Madison County, Alabama)
 Ashland (Connecticut), im New London County – nicht mehr existent
 Ashland (Delaware), im New Castle County
 Ashland (Franklin County, Georgia)
 Ashland (Oconee County, Georgia)
 Ashland (Illinois), im Cass County
 Ashland (Indiana), im Henry County
 Ashland (Iowa), im Wapello County
 Ashland (Kalifornien), im Alameda County
 Ashland (Kansas), im Clark County
 Ashland (Kentucky), im Boyd County
 Ashland (Concordia Parish, Louisiana)
 Ashland (Natchitoches Parish, Louisiana)
 Ashland (Tensas Parish, Louisiana)
 Ashland (Terrebonne Parish, Louisiana)
 Ashland (Maine), im Aroostook County
 Ashland (Maryland), im Baltimore County
 Ashland (Massachusetts), im Middlesex County
 Ashland (Alpena County, Michigan)
 Ashland (Newaygo County, Michigan)
 Ashland (Benton County, Mississippi)
 Ashland (Issaquena County, Mississippi)
 Ashland (Jefferson County, Mississippi)
 Ashland (Monroe County, Mississippi) – nicht mehr existent
 Ashland (Boone County, Missouri)
 Ashland (St. Louis County, Missouri) – nicht mehr existent
 Ashland (Montana), im Rosebud County
 Ashland (Nebraska), im Saunders County
 Ashland (New Hampshire), im Grafton County
 Ashland (New Jersey), im Camden County
 Ashland (Cayuga County, New York)
 Ashland (Greene County, New York)
 Ashland (Ashe County, North Carolina)
 Ashland (Bertie County, North Carolina)
 Ashland (Caswell County, North Carolina)
 Ashland (Ohio), im Ashland County
 Ashland (Oklahoma), im Pittsburg County
 Ashland (Oregon), im Jackson County
 Ashland (Clearfield County, Pennsylvania)
 Ashland (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Ashland (Rhode Island), im Providence County – nicht mehr existent
 Ashland (South Carolina), im Lee County
 Ashland (Tennessee), im Wayne County
 Ashland (Texas), im Upshur County
 Ashland (Virginia), im Hanover County
 Ashland (West Virginia), im McDowell County
 Ashland (Wisconsin), im Ashland County
 Ashland (Town, Ashland County), Town(ship) im Ashland County, Wisconsin
 Ashland Center, im Newaygo County, Michigan
 Ashland City, im Cheatham County, Tennessee
 Ashland Heights, im Pennington County, South Dakota
 Ashland Hills, im Montgomery County, Tennessee
 Ashland Junction, im Bayfield County, Wisconsin
 Ashland Landing, im Queen Anne’s County, Maryland
 Ashland Mill, im Hanover County, Virginia
 Ashland Park, im Fayette County, Kentucky

im NRHP gelistete Objekte:
 Ashland Archeological District, in Ashland, Nebraska, ID-Nr. 00001376
 Ashland Archeological Site, in Ashland, Nebraska, ID-Nr. 75001090
 Ashland Armory, in Ashland, Kentucky, ID-Nr. 02000920
 Ashland Avenue Baptist Church, in Toledo, Ohio, ID-Nr. 80003144
 Ashland Cemetery, in Ashland, Oregon, ID-Nr. 95000687
 Ashland Coal and Iron Railroad Office, in Ashland, Kentucky, ID-Nr. 79003565
 Ashland Coal and Iron Railroad Store, in Ashland, Kentucky, ID-Nr. 79003553
 Ashland Commercial Historic District, in Ashland, Kentucky, ID-Nr. 94000838
 Ashland Company Store, in Ashland, West Virginia, ID-Nr. 05000399
 Ashland County Jail, in Ashland, Ohio, ID-Nr. 76001361
 Ashland Dam and Spillway, in Ashland, Massachusetts, ID-Nr. 89002289
 Ashland Depot Hotel, South Wing, in Ashland, Oregon, ID-Nr. 91000047
 Ashland Downtown Historic District, in Ashland, Oregon, ID-Nr. 00000446
 Ashland Farm, in Rossville, Georgia, ID-Nr. 73000646
 Ashland Grade School, in Ashland, Kansas, ID-Nr. 05001245
 Ashland Gristmill and Dam, in Ashland, New Hampshire, ID-Nr. 79000317
 Ashland Harbor Breakwater Light, in Ashland, Wisconsin, ID-Nr. 07000103
 Ashland Historic District, in Ashland, Virginia, ID-Nr. 83003284
 Ashland Junior High School, in Ashland, New Hampshire, ID-Nr. 83001137
 Ashland Masonic Lodge Building, in Ashland, Oregon, ID-Nr. 92000663
 Ashland Middle School, in Ashland, Wisconsin, ID-Nr. 80000101
 Ashland Mill Bridge, in Griswold, Connecticut, ID-Nr. 99000407
 Ashland Mill Tenement, in Southbridge, Massachusetts, ID-Nr. 89000545
 Ashland Mine, in Ironwood, Michigan, ID-Nr. 72001631
 Ashland Municipal Powerhouse, in Ashland, Oregon, ID-Nr. 87001563
 Ashland Oregon National Guard Armory, in Ashland, Oregon, ID-Nr. 87001564
 Ashland Park Historic District, in Lexington, Kentucky, ID-Nr. 86000755
 Ashland Public Library, in Ashland, Nebraska, ID-Nr. 83001102
 Ashland Railroad Addition Historic District, in Ashland, Oregon, ID-Nr. 99000533
 Ashland Railroad Station, in Ashland, New Hampshire, ID-Nr. 82000617
 Ashland Town Hall, in Ashland, New Hampshire, ID-Nr. 83001138
 Ashland Town House, in Ashland, Massachusetts, ID-Nr. 04000120
 Ashland Tuberculosis Hospital, in Ashland, Kentucky, ID-Nr. 08000002

Siehe auch:
 Ashland County
 Ashland Creek
 Ashland Township